Фестива́льная у́лица  — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, производное от слова «фестиваль».

Россия 
 Фестивальная улица — улица в Апатитах. 
 Фестивальная улица — улица в Барнауле.
 Фестивальная улица — улица в Екатеринбурге.
 Фестивальная улица — улица в Кирове.
 Фестивальная улица — улица в Курске.
 Фестивальная улица — улица в Липецке.
 Фестивальная улица — улица в Москве.
 Фестивальная улица — улица в Орле.
 Фестивальная улица — улица в Томске. 
 Фестивальная улица — улица в Хабаровске.
  Фестивальная улица в Узловой.

Украина 
 Фестивальная улица — улица в Донецке.
 Фестивальная улица — улица в Киеве.
 Фестивальная улица — улица в Луганске.
 Фестивальная улица — улица в Харькове.
 Фестивальная улица — улица в Черкассах.